Abbas II van Perzië, (1633-1666), Shah van Iran 1642 tot 1666
 Abbas II van Egypte, (ook bekend als Abbas Hilmi Pasha), (1874-1944), laatste kedive van Egypte en Soedan 1892-1914